Berntsen est un patronyme dano-norvégien, dérivé du prénom , notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Drude Berntsen (1939-), informaticienne et chercheuse norvégienne ;
  (1911–1999), patineur de vitesse norvégien ;
 Espen Berntsen (né en 1967), arbitre de football norvégien ;
 Hedda Berntsen (née en 1976), skieuse alpine norvégienne ;
  (née en 1978), skieuse acrobatique norvégienne ;
 Klaus Berntsen (1844–1927), homme d'État danois ;
 Ole Berntsen (1915–1996), skipper danois ;
 Simen Berntsen (né en 1976), sauteur à ski norvégien ;
  (né en 1935), homme politique norvégien ;
  (né en 1973), footballeur norvégien ;
 William Berntsen (1912–1994), skipper danois.

Références 

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien